Альбрехт (, Фридрих Вильгельм Николай Альбрехт, ; ) — принц прусский, сын принца Альбрехта (1809—1872) и Марианны Оранской-Нассау, племянник императора Вильгельма I. С 1885 года регент герцогства Брауншвейгского.

Биография 
В 1847 году поступил на службу в прусскую армию подпоручиком 1-го гвардейского пехотного полка.

В 1859 году, состоя в чине ротмистра в свите, он переведен в гвардейский драгунский полк, в 1861 году произведен в полковники и в 1863 году назначен командиром 1 гвардейского драгунского полка, с которым участвовал в 1864 году в походе в Шлезвиг, числясь в штабе принца Фридриха Карла.

Произведенный в 1865 году в генерал-майоры, принц был назначен в апреле 1866 года командиром 1-й гвардейской кавалерийской бригады, а при начале прусско-германской войны в июне 1866 года назначен командиром 1-й бригады тяжелой кавалерии Первой прусской армии; участвовал в сражениях Битва при Скалицепри Скалице, Битва при ШвейншеделеШвейншеделе и Битва при СадовеКёниггреце; по заключении мира назначен командиром 2-й гвардейской кавалерийской бригады.

26 июля 1870 года при начале франко-прусской войны произведен в генерал-лейтенанты, оставаясь командиром той же бригады; будучи причислен с нею сначала ко Второй армии, он участвовал 18 августа в сражении под Гравелотом, после чего был отчислен к Четвёртой армии и принял 1 сентября участие в сражении под Седаном, а в течение сентября месяца в осаде Парижа. В конце сентября принц принял командование над летучим отрядом, посланным для прикрытия армии, стоявшей под Парижем, от войск, надвигавшихся с севера. В конце декабря присоединился со своей бригадою к Первой армии (состоявшей под командою генерала Мантейфеля), преследовал с 8-м армейским корпусом и с 3-й кавалерийской дивизией французского генерала Федерба; 2 и 3-го января 1871 года участвовал со своим отрядом, подкрепленным пехотою и артиллерией, в битве при Бапоме, затем командовал 3-й резервною дивизией и сражался с отличием во главе её 19 января при Амьене.

По заключении мира назначен командиром 20-й Ганноверской дивизии, в 1874 году назначен командиром 10 армейского корпуса, а в 1875 году произведен в генералы от кавалерии. После смерти последнего Вельфа старшей линии 21 октября 1885 года брауншвейгским собранием представителей избран регентом Брауншвейга.

В 1888 году произведен в генерал-фельдмаршалы прусской армии

Принц Альбрехт скончался 13 сентября 1906 года в Германии и был похоронен в парке подаренного ему матерью дворца Каменц в Нижней Силезии.

Семья 
Альбрехт женился 19 апреля 1873 года на Марии, дочери герцога Эрнста Саксен-Альтенбургского. Супруга приходилась ему дважды троюродной племянницей через герцога Карла II Мекленбург-Стрелицкого: Альбрехт был внуком его дочери Луизы, а другие его две дочери, Шарлотта и Фридерика, были прабабками Марии.

В этом браке родились три сына:
 Фридрих Генрих (1874—1940), не был женат
 Иоахим Альбрехт (1876—1939), женился в 1919 году на Марии Блих-Зульцер (1872—1919), позднее в 1920 году на Каролине Корнелии Штокхаммер (1891—1952), развод в 1936 году
 Фридрих Вильгельм (1880—1925), в 1910 году женился на принцессе Агате цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1888—1960)

Предки

Примечания

Литература 
 

Прусские генерал-фельдмаршалы
Участники Франко-прусской войны
Принцы Пруссии
Альбрехт Прусский (1809—1872)